Shampoo kann stehen für:
 Haarwaschmittel
 Shampoo (Band), ein englisches Frauen-Duo
 Shampoo (Film), amerikanische Komödie von 1975
 Shampoo, eine Figur aus der Manga-Serie Ranma ½